Curiapo peut désigner :

Toponymes

Curiapo : localité et chef-lieu de la municipalité d'Antonio Díaz dans l'État de Delta Amacuro ;
 Curiapo : l'une des six paroisses civiles de la municipalité d'Antonio Díaz dans l'État de Delta Amacuro
 Curiapo : localité de la paroisse civile d'Orinoco de la municipalité de Heres dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme